Ertüchtigung steht für
 Ertüchtigung (Sport), Erlangen von körperlicher Fitness durch sportliche Betätigung
 Ertüchtigung (Technik), technische Verbesserungen insbesondere an Bauwerken, um insbesondere die Standsicherheit zu gewährleisten oder zu erhöhen

Siehe auch:
 Wehrertüchtigung